Die Pekan Olahraga Nasional XVI, die indonesischen Nationalspiele 2004 (abgekürzt PON XVI), fanden in Sumatra Selatan vom 2. September bis zum 14. September 2004 statt.

Sportarten 

Es wurden Medaillengewinner in 39 Sportarten ermittelt, darunter unter anderem im:
 Badminton
 Billard
 Bowling
 Bridge
 Golf
 Judo
 Karate
 Schach
 Squash
 Taekwondo
 Tennis
 Tischtennis
 Wushu

Medaillenspiegel

Weblinks 

Pekan Olahraga Nasional
Sport (Sumatra Selatan)
Multisportveranstaltung 2004